Baedeker steht für:

 Baedeker-Reiseführer, Reiseführer aus dem Verlag Karl Baedeker
 Verlag Karl Baedeker, Ostfildern
 G. D. Baedeker Verlag, Essen
 Baedeker (Familie), Essener Verleger- und Buchhändlerdynastie
 (23578) Baedeker, ein Asteroid

Baedeker ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Baedeker (1810–1906), Gründer von Buchhandlungen in Rotterdam und in Köln
 Alfred Wilhelm Baedeker (1888–1937), deutscher Verleger
 Diedrich Baedeker (1680–1716), Buchhändler in Bielefeld
 Diedrich Gottschalk Baedeker (1850–1922), Verlagsbuchhändler und Redakteur
 Ernst Baedeker (1833–1861), deutscher Verleger
 Eugen Baedeker (1869–1940), deutsch-englischer Kaufmann und Konsul
 Friedrich Wilhelm Baedeker (1823–1906), Evangelist und weltreisender Missionar
 Friedrich Wilhelm Justus Baedeker (1788–1865), deutscher Apotheker, Ornithologe und ornithologischer Illustrator
 Fritz Baedeker (1844–1925), deutscher Verleger
 Gottschalk Diedrich Baedeker (1778–1841), Gründer des Verlags G. D. Baedeker in Essen
 Hans Baedeker (1874–1959), deutscher Publizist
 Hans Jürgen Baedeker (* 1941), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Julius Baedeker (1821–1898), Verlagsbuchhändler und Redakteur
 Julius Theodor Baedeker (1814–1880), Gründer einer Buchhandlung und eines Verlags in Elberfeld und in Iserlohn mit Druckerei und Gründer der Iserlohner Zeitung

 Marta Baedeker (1889–1973), Buchhändlerin und Stifterin
 Peer Baedeker (eigentlich Ernst-Max Hacke; 1912–1999), deutscher Opernsänger (Tenor), Schriftsteller, Antiquar und Schauspieler
 Walther Baedeker (1880–1959), deutscher Architekt
 Zacharias Gerhard Diederich Baedeker (1750–1800), Hochfürstlicher Hofbuchdrucker in Essen

Siehe auch:

 Baedekerhaus in Essen
 Villa Baedeker in Leipzig
 Baedeker Blitz, englischer Begriff für Vergeltungsangriffe der deutschen Luftwaffe im Jahr 1942
 Gottschalk-Diederich-Baedeker-Preis der G.-D.-Baedeker-Stiftung